Grdina je lahko:

 Grdina, naselje v občini Majšperk 
 Grdina. priimek več znanih ljudi